Herjólfur ist ein isländischer, männlicher Vorname.

Herjólfur ist der Name mehrerer Fähren in Island, darunter:

 Herjólfur III
 Herjólfur (Schiff, 2019)